Суперлига Србије у сезони 2016/2017. је једанаесто такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

Клубови у сезони 2016/17.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Српски клубови у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2016.
Одбојка у 2017.